Charles Augustin Sainte-Beuve, (1804-1869), Frans schrijver
 Prix Sainte-Beuve, Franse literaire prijs
 Sainte-Beuve-en-Rivière, Franse gemeente in Normandië